Во время Великой Отечественной войны в составе действующей армии находилось два бомбардировочных полка с номером 40:

 40-й скоростной бомбардировочный полк ВВС РККА - в 1941 году действовал в Прибалтике, Калининской области, в декабре 1941 года переформирован в разведывательный.
 40-й скоростной бомбардировочный полк ВВС Черноморского флота